Hylaeochampsa — вимерлий рід євсухієвих крокодиломорфів. Він відомий лише з часткового черепа, вилученого з порід баремського віку нижньокрейдової формації Вектіс (група Уелден) на острові Вайт. Цей череп, BMNH R 177, короткий і широкий, із піднебінням, схожим на євсухія, і, ймовірно, збільшеними задніми зубами, які можна було б використати для дробіння. Hylaochampsa була описана Річардом Оуеном у 1874 році з H. vectiana як типовим видом. Це може бути той самий рід, що й трохи старший Heterosuchus, імовірно, він мав подібний еволюційний рівень, але немає матеріалу, що збігається, оскільки Heterosuchus відомий лише з хребців. Якщо можна було б показати, що ці два є синонімами, Hylaeochampsa мав би пріоритет, оскільки це старіша назва. Hylaeochampsa — типовий рід родини Hylaeochampsidae, до якого також входить Iharkutosuchus з пізньої крейди Угорщини. Джеймс Кларк і Марк Норел позиціонували її як дочірню групу Crocodylia. Hylaeochampsa наразі є найдавнішим відомим однозначним євсухієм.

Наведена нижче кладограма є результатом філогенетичного дослідження:

Примітки 

Плазуни крейдяного періоду
Роди плазунів